Мысики — топоним

Украина 
 Мысики — село,  Зеньковский район,  Полтавская область
 Мысики — село,  Кременецкий район,  Тернопольская область